Милър може да се отнася за:

 Артър Милър, американски драматург
 Глен Милър, американски джаз музикант
 Джордж Милър, американски психолог
 Дорис Милър, американски флотски готвач по времето на Втората световна война
 Стенли Милър, американски химик
 Уентуърт Милър, американски актьор
 Уилям Милър, американски баптистки проповедник.
 Уолтър М. Милър-младши, американски писател
 Филип Милър, шотландски ботаник
 Хенри Милър, американски писател и художник